Fairlight kan syfta på:

 Fairlight – en warez- och demogrupp med ursprung i Sverige
 Fairlight (företag) – australiskt företag
 Fairlight, East Sussex, ort i England, Storbritannien
 Fairlight, New South Wales, förort till Sydney, Australien